Список ендемічної флори Сокотри налічує 295 видів. Вони належать до 152 родів та 59 родин. 9 родів є повністю ендемічними.

Архіпелаг Сокотра за числом ендемічних видів на одну квадратну милю займає четверте місце у світі після Сейшельських островів, Нової Каледонії і Гаваїв.

Список ендемічних родів

Список ендемічних видів

Примітки

Література 

 Balgooy, Van. M. M. J. 1969. A study of the diversity of island floras. Blumea, 17: 139–178. 
 Brown, G., Mies, B. A. 2012. Vegetation Ecology of Socotra. Plant and Vegetation, Vol. 7. Springer. 
 Chapman, V. J. 1977. Africa B — the remainder of Africa. In: Ecosystems of the World 1 — Wet Coastal Ecosystems. Ed. V. J. Chapman. Elsevier Scientific Publishing Company. 
 Gwynne, M. D. 1968. Socotra. In: Conservation of Vegetation in Africa south of the Sahara. Eds. I. Hedberg and O. Hedberg. Acta Phytogeogrraphica Suecica, 54: 275–279. 
 Miller, A. G. & Morris, M. 2004. Ethnoflora of the Soqotra Archipelago. The Royal Botanical Gardens, Edinburgh. 
 Milner, J. E. 1992. The Tree Book. Academic Press. 
 Popov, G. B. 1957. The vegetation of Socotra. Journal of the Linnean Society Botany, 55: 706–720. 
 Tardelli, T. & Baldini, R. M. 2000. Botanical Report on the Island of Socotra (Yemen). Portugaliae Acta Biologica, 19: 443–453. 
 White, F. 1983. The Vegetation of Africa. UNESCO.

Джерела 

 Socotran Endemic Plants

Посилання 

 Socotran Plants // Socotra Governance and Biodiversity Project, UNDP
 Rare plants of Socotra Island, Republic of Yemen // Food and Agriculture Organization of the United Nations
 Socotra Archipelago // Офіційний сайт Світової спадщини ЮНЕСКО 

 
Сокотра
Ендемічна флора Ємену
флора Сокотри
Ендеміки Сокотри
Сокотра